Seznec ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Seznec (1905–1983), französischer Kunst- und Literaturhistoriker
 Reynald Seznec (* 1953), französischer Ingenieur und Präsident der Firma Thales Alenia Space